Fjodor Sergejev, alias kameraad Artjom, een Russische revolutionair
Igor Sergejev, een voormalig Russisch minister van defensie en maarschalk
Juri Sergejev, een voormalige schaatser uit de Sovjet-Unie
Sergej Sergejev, een Oekraïense zwemmer